Deinbach ist Name und Namensteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Deinbach (Lohkirchen), Einöde der Gemeinde Lohkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Großdeinbach, Stadtteil von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg mit
 dem Dorf Großdeinbach und
 den Weilern Hangendeinbach und Kleindeinbach

Gewässer:
 Deinbach, Oberlaufname des Rotenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems unterhalb des zentralen Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Deinbach (Zwergbach), linker Zufluss des Zwergbachs oder der Zwerg (zur Egau) nahe Frauenriedhausen, Stadt Lauingen (Donau), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Siehe auch:
 Dainbach
 Deinbacher Bach, linker Zufluss des Geisbachs (zur Schandel, zur Isen) bei Heitzing, Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Deinenbach, rechter Zufluss der Schozach in Sontheim, kreisfreies Heilbronn, Baden-Württemberg